Batalla de Cassel puede referirse a:
Una de las distintas batallas con el mismo nombre que tuvieron lugar cerca de la ciudad de Cassel, Francia.
 Batalla de Cassel (1071)
 Batalla de Cassel (1328)
 Batalla de Cassel (1677)

O a una de las diversas batallas y asedios relacionados con la ciudad de Kassel (antes llamada Cassel) en Alemania.
 Asedio de Kassel (1761) durante la Guerra de los Siete Años
 Asedio de Kassel (1762) durante la Guerra de los Siete Años
 Batalla de Kassel (1813) durante as Guerras Napoleónicas
 Batalla de Kassel (1945) durante la Segunda Guerra Mundial